

Biografia 
Nata a Pavia e cresciuta a Mezzana Rabattone, ha studiato canto con la mezzosoprano Franca Mattiucci a Torino, con Christa Ludwig al Mozarteum di Salisburgo e all'Accademia Rossiniana di Pesaro e con Bernadette Manca di Nissa all'Accademia Chigiana di Siena.

Il debutto operistico avviene nel 2002 con La Finta Giardiniera di Mozart al Teatro Gustavo Modena di Genova (Cavalier Ramiro), mentre nel 2003 è stata Isabella in L'Italiana in Algeri al Teatro Carignano di Torino.

Successivamente l'attività concertistica la porta ad esibirsi su importanti palcoscenici, tra cui Hessisches Staatstheater Wiesbaden, al Teatro Regio di Parma, al Teatro Municipal de São Paulo, Wiener Konzerthaus, al Theater am Goetheplatz di Brema, al Theater Freiburg, allo Staatstheater Darmstadt, al Theater Kiel, al Theater Lübeck, all'Opera di Colonia, al Saarländisches Staatstheater, al Teatro Petruzzelli di Bari e al Teatro Comunale di Bologna.

Nel 2005 si aggiudica il Premio Calpurnia al Festival delle Nazioni e il Premio Miglior Giovane Promessa al 1º Concorso Internazionale di Canto "Renata Tebaldi" di San Marino.

Ha collaborato con orchestre come l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l'Orchestra I Pomeriggi Musicali, l'Orchestra Guido Cantelli di Novara e I Turchini di Antonio Florio, l’Orchestra Filarmonica di Praga, l’Orchestra Filarmonica di Istanbul, l’Orchestra Filarmonica Nazionale dell’Opéra de Montecarlo e l’Accademia Bizantina.

Note

Collegamenti esterni